The Linguini Incident, un film américain de Richard Shepard sorti en 1991.
 Linguine est un type de pâte.
 Alfredo Linguini est le nom d'un des personnages principaux du film Ratatouille